Johann Hiernle ist der Name folgender Personen:

* Johann Kaspar Hiernle (1710–1755), deutscher Bildhauer 
 Johann Michael Hiernle (1710–1770), deutscher Bildhauer 
 Johann Nepomuk Hiernle (1765–1850), österreichischer Theologe und Domvikar